Rugged Island ist der Name folgender Inseln:

 Rugged Island (Südliche Shetlandinseln), Insel in der Antarktis
 Rugged Island (Jemen), Insel im Zubair-Archipel
 Rugged Island, fiktive Insel in der Sitcom Father Ted